Исан () — регион на северо-востоке Таиланда, включает 20 провинций страны.

География 
Площадь — около 170 тыс. км². Исан ограничен с юга Камбоджей, с востока и с севера — Лаосом. На западе регион отделяется от остальной части страны горными хребтами Пхетчабун и Санкамбенг. Основная часть Исана — плато Корат со средней абсолютной высотой около 200 м. Крупнейшие реки — Мун, Чи и Сонгкхрам (бассейн Меконга).

Климат региона — тропический, в горах — субтропический. Среднемесячная температура — от +19 °C зимой до +30 °C летом. В горных районах крайне редко фиксировались температуры ниже нуля (абсолютный минимум — −1,4 °C) Количество осадков — от 1200 до 2000 мм в год, большинство дождей приходится на влажный сезон (май-октябрь).

Исан в основном покрыт влажными тропическими лесами, многие территории являются охраняемыми резерватами.

Население 
Население Исана — 18,8 млн. человек (2010). В отличие от остальной части страны распространены диалекты лаосского языка, подверженные влиянию тайского. У границы с Камбоджей население может говорить на диалектах кхмерского языка.

Основная религия — буддизм, школы тхеравада, но сильно влияние анимистических верований.

Культура региона, традиции, кухня, архитектура, народные костюмы также отличаются от тайских.

Административное деление

Экономика 
Основа экономики — сельское хозяйство. Климат позволяет выращивать многие культуры. Выращивается сахарный тростник, маниок, ананасы, томаты, табак. На влажных почвах выращивают рис. Животноводство включает разведение крупного рогатого скота, свиней, домашней птицы. На реках развито рыболовство.

Промышленность и инфраструктура развиты слабее, чем в остальной части страны.

Исан является беднейшим районом Таиланда. Уровень дохода практически в два раза ниже среднего по стране, много населения проживает за чертой бедности.

Примечания 

Регионы Таиланда